

Боевой состав и базирование

Техника и вооружение 

Согласно данным IISS The Military Balance на 2010 год ВВС Бахрейна имели в своем распоряжении следующую технику.

Авиационное вооружение и оборудование:

Приведенные цифры относятся к числу закупленных
48 AIM-7M (или AIM-7F) Sparrow - УР "воздух-воздух" средней дальности
150 AIM-9P-3 и AIM-9L Sidewinder - УР "воздух-воздух" малой дальности (в т.ч. не менее 96 AIM-9L)
26-27 AIM-120B AMRAAM (заказаны) - УР "воздух-воздух" средней дальности
24 AGM-65D Maverick - УР "воздух-земля" общего назначения (плюс AGM-65G/F заказаны)
GBU-10/12 Paveway-2 - УАБ с лазерным наведением
Мк 20 Rockeye - кассетные бомбы
BGM-71 TOW - ПТУР, для вертолётов "Кобра"
AS-12 - ПТУР (возможно - для BO-105)
AS-15TT - ПКР
контейнеры системы "Лантирн" (заказаны)
3 контейнера системы AN/AAQ-14(V)1 "Шарпшутер"

Участие в боевых действиях 
30 декабря 2015 года самолет f-16 ВВС Бахрейна упал во время полета над Йеменской провинцией Джизан.

Примечания

Ссылки 

«Зарубежное военное обозрение» №7, 2007 г.

Вооружённые силы Бахрейна
Бахрейн